Юрий Арменакович Арустамов (4 апреля 1934, Баку — 17 июля 2014, Беэр-Шева) — советский спортсмен (русские шашки), шашечный композитор. Чемпион СССР 1970 года по русским шашкам. Рекордсмен по количеству участия в финалах чемпионатов страны (22 раза). Международный гроссмейстер.

Биография 
 1956 г.— окончил филфак Азербайджанского госуниверситета. В молодости работал в печати. Был многократным чемпионом по шашкам — Азербайджана, Казахстана и всесоюзного общества «Спартак»,
 1967 г. — получил звание гроссмейстера СССР. 1970 г. — стал чемпионом страны. Несколько раз побеждал в чемпионатах СССР среди профсоюзных спортсменов,
 октябрь 1976 г. — получил звание международного гроссмейстера.

В 1989 г. с семьей вынужден был уехать из родного города от погромов. С 1989 по 1990 гг. жил в Москве. В 1990 г. — репатриировался в Израиль. Жил в городе Беэр-Шева.

Со студенческих лет писал стихи. Публиковался в различных газетах, журналах, альманахах, интернете. Член СП Израиля.

Спорт 
Победитель 30-го чемпионата СССР (Лиепая, 1970), серебряный призёр 26-го (Грозный, 1966), бронзовый призёр 29-го (Кишинёв, 1969) и 35-го (Симферополь, 1975).

На 2014 г. входил в топ-100 действующих игроков в русские шашки.

Библиография 
 Вкус полыни: Стихотворения. — Кисловодск: МИЛ, 2006. — 240 с.
 Стихи Ю. Арустамова // Антология поэзии. Израиль 2005. — С. 17—18.

Примечания

Ссылки 
 Поэзия.ру
 Стихи.ру
 Новая Литература | Юрий Арустамов
  Поэтическая «дуэль» c Михаилом Рахуновым
 Из воспоминаний

Шашисты СССР
Шашисты Израиля
Русские поэты
Поэты Израиля
Чемпионы СССР по русским шашкам